Wassen (schoonmaak), een manier van schoonmaken
Wassen (rivieren), het stijgen van water
Wassen (kaartterm), een mengen van speelkaarten
Wassen (maan), het 'groeien' van de maan
Wassen (gemeente), een gemeente in het het Zwitserse kanton Uri

Personen
Rogier Wassen, een Nederlandse tennisser

Zie ook
Was (doorverwijspagina)